Shuffle peut désigner :

Musique 
 Melbourne Shuffle, style de danse australienne de la fin des années 1980
 Shuffle, danse liée aux premières musiques noires américaines
 Shuffle, une structure rythmique ternaire typique, issue du boogie-woogie
 Shuffle, forme de rhythm and blues jamaïcain
 Shuffle, groupe de rock français
 , chanson de  de Bombay Bicycle Club
 Shuffle units, groupes de J-pop temporaires

Autres 
 (p, q)-shuffles et le shuffle, applications particulières en mathématiques
 iPod shuffle, style d'iPod
 Shuffle!, visual novel japonais
 Shuffle, drama américain réalisé par Kurt Kuenne en 2011